Obres:
 Madre (curtmetratge de 2017), curtmetratge de ficció escrit i dirigit per Rodrigo Sorogoyen i produït per Caballo Films, Malvalanda i Apache Films     
 Madre (pel·lícula de 2019), pel·lícula de drama i suspens hispano-francesa de 2019, en llengua castellana i francesa, dirigida per Rodrigo Sorogoyen 
 Madre (el drama padre), obra de teatre escrita per Enrique Jardiel Poncela i estrenada al Teatre de la Comedia de Madrid el 1941
 La madre, curtmetratge espanyol dirigit el 1995 per Miguel Bardem, protagonitzat per Pilar i Javier Bardem     
 La Madre (pel·lícula), pel·lícula de coproducció hispano-romanesa dirigida i escrita pel val·lisoletà Alberto Morais, centrada en la qüestió de la maternitat
 Miscel·lània:
 Jean de Madre (Meudon, Alts del Sena, 1862 - París, 1934), jugador de polo
 Manuela de Madre Ortega (Huelva, Andalusia, 1954), política catalana d'origen andalús
 Sierra Madre, diversos indrets